Кубок Футбольної ліги 1984–1985 — 25-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге у своїй історії здобув Норвіч Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 серпня/4 вересня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/4 вересня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня/5 вересня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/4 вересня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/5 вересня 1984

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/9 жовтня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 вересня/10 жовтня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/9 жовтня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/10 жовтня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/9 жовтня 1984

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/10 жовтня 1984

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 жовтня 1984

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 1984

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 листопада 1984

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 листопада 1984

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 листопада 1984

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 листопада 1984

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 1984

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 1984

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 січня 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 січня 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 1985

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 січня 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня 1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 лютого 1985

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 лютого/4 березня 1985

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 лютого/6 березня 1985

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1984–1985
1984 у футболі
1985 у футболі
1984 в англійському спорті
1985 в англійському спорті